

Informatica 
 EV4 – nome in codice del processore Alpha 21064 dell'architettura DEC Alpha

Trasporti 
 EV4 – itinerario ciclistico EuroVelo da Roscoff (Francia) a Kiev (Ucraina)